Catinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Karl von Catinelli (1780–1869), Offizier
 Maximilian von Catinelli (1840–1907), österreichischer Offizier